Die Liste der Mannschaftskader der Division nationale (Schach) 1999/2000 enthält alle Spieler, die in der luxemburgischen Division nationale im Schach 1999/2000 mindestens eine Partie gespielt haben mit ihren Einzelergebnissen.

Allgemeines 

Die Zahl der gemeldeten Spieler war nicht begrenzt. Während Cercle d'échecs Dudelang und Belvaux mit je 13 Spielern auskamen, setzte die zweite Mannschaft von Gambit Bonnevoie 27 Spieler ein. Insgesamt kamen 114 Spieler zum Einsatz, von denen 15 alle Wettkämpfe mitspielten.

Punktbester Spieler mit 9 Punkten aus 10 Partien war Claude Kaber (Le Cavalier Belvaux). Jerry Hartung (Le Cavalier Differdange) erreichte 7,5 Punkte aus 9 Partien, Paul Oberweis (De Sprénger Echternach) 7 Punkte aus 9 Partien.

Mit Raymond Welz (De Sprénger Echternach), Leonid Kritz (Le Cavalier Differdange), Ali Habibi (Cercle d'échecs Dudelange) und Yvon Kries (Le Cavalier Belvaux) erreichten vier Spieler 100 %, wobei Habibi vier Partien spielte, Welz und Kries je zwei, Kritz eine.

Legende 

Die nachstehenden Tabellen enthalten folgende Informationen:

 Nr.: Ranglistennummer
 Titel: FIDE-Titel zu Saisonbeginn (Eloliste vom Juli 1999); GM = Großmeister, IM = Internationaler Meister, FM = FIDE-Meister, WGM = Großmeister der Frauen, WIM = Internationaler Meister der Frauen, WFM = FIDE-Meister der Frauen, CM = Candidate Master, WCM = Candidate Master der Frauen
 Elo: Elo-Zahl zu Saisonbeginn (Eloliste vom Juli 1999); bei Spielern ohne Elo-Zahl ist die nationale Wertung eingeklammert angegeben
 Nation: Nationalität gemäß Eloliste vom Juli 1999; BEL = Belgien, DEN = Dänemark, FRA = Frankreich, GER = Deutschland, LUX = Luxemburg, RUS = Russland, SCO = Schottland, SWE = Schweden
 G: Anzahl Gewinnpartien
 R: Anzahl Remispartien
 V: Anzahl Verlustpartien
 Pkt.: Anzahl der erreichten Punkte
 Partien: Anzahl der gespielten Partien

Gambit Bonnevoie I. Mannschaft

De Sprénger Echternach

Le Cavalier Differdange I. Mannschaft

Cercle d'échecs Dudelange

Cercle d'échecs Philidor Dommeldange-Beggen

Le Cavalier Belvaux

Le Cavalier Differdange II. Mannschaft

Gambit Bonnevoie II. Mannschaft

Anmerkungen 
 Kampflose Siege sind in den Einzelbilanzen berücksichtigt, kampflose Niederlagen finden keine Berücksichtigung.
 Ein Einzelergebnis aus dem ersten Wettkampf zwischen Echternach und der ersten Mannschaft von Bonnevoie ist nicht bekannt.
 Der Wettkampf zwischen Belvaux und Dudelange endete 4,5:3,5 für Dudelange, wurde aber 4,5:3,5 für Belvaux gewertet. Für die Einzelbilanzen werden die tatsächlichen Ergebnisse berücksichtigt.
 Der zweite Wettkampf zwischen Belvaux und der zweiten Mannschaft von Bonnevoie endete 5:3 für Bonnevoie, wurde aber 8:0 für Bonnevoie gewertet. Für die Einzelbilanzen werden die tatsächlichen Ergebnisse berücksichtigt.
 Insgesamt 14 Spieler von Le Cavalier Differdange und Gambit Bonnevoie wurden sowohl in der ersten als auch in der zweiten Mannschaft eingesetzt. Ihre Ergebnisse werden separat für beide Mannschaften aufgeführt.

Weblinks 
 Saisonübersicht bei Cercle d'échecs Dudelange (französisch)

Schach (Luxemburg)
Schach 1999
Schach 2000
Wikipedia:Liste